Hespérides — primitivas deusas primaveris da mitologia grega
69 Hesperia — asteroide da cintura principal
Aphaenogaster hesperia — espécie de formigas
Inodrillia hesperia — espécie de gastrópode

Geografia dos Estados Unidos 
Hesperia (Califórnia)
Hesperia (Michigan)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de mitologia